Алекса́ндр Григо́рьев:

 
 Григорьев, Александр Андреевич (1949—2008) — деятель советских и российских спецслужб, генерал-полковник.
 Григорьев, Александр Афанасьевич (1914—2004) — советский футболист.
 Григорьев, Александр Валерьевич (род. 1963) — российский топ-менеджер. Генеральный директор ОСАО «Ингосстрах».
 
 
 Григорьев, Александр Вячеславович (в монашестве Павел; род. 1974) — архиерей Русской православной церкви, епископ Ейский и Тимашёвский.
 Григорьев, Александр Григорьевич (1904—1943) — Герой Советского Союза.
 Григорьев, Александр Дмитриевич (1874—1940) — русский фольклорист, историк древнерусской литературы, лингвист, литературовед, историк, диалектолог.
 Григорьев, Александр Евграфович (1836 — после 1904) — генерал-лейтенант.
 Григорьев, Александр Ефимович (род. 1949) — советский и российский художник.
 
 Григорьев, Александр Константинович (1837 — после 1886) — российский художник.
 Григорьев, Александр Миронович (1933—2015) — советский и российский историк, китаевед.
 Григорьев, Александр Михайлович (1922—1944) — гвардии лейтенант, герой песни Юрия Визбора «Цена Жизни»
 
 Григорьев, Александр Сергеевич (1906—1956) представитель высшего командно-начальствующего состава ПВ НКВД-МГБ-МВД СССР, полковник, Командор Ордена Британской Империи.
 Григорьев, Александр Юрьевич (род. 1954) — советский и российский учёный в области механики. 
 Григорьев, Александр сын Лыков (1630-е — после 1676) — русский пушечный и колокольный мастер, литейщик.